Hood Classics — компіляція американського репера Gucci Mane, що вийшла 22 вересня 2008 р. У 2013 видали сиквел Hood Classics 2.

Виконавчі продюсери: Big Cat, Mel-Man. Дистриб'ютор: Tommy Boy Distribution. Дизайн: DVS. Зведення: Джош Батлер (№ 2-13, 15), Пол Джі (№ 14, 16-18). CD постачався разом з DVD.

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Gucci Mane